146-я авиационная дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Сформирована 12.11.1941 года на базе 6-й резервной авиационной группы. Входила в состав ВВС Западного фронта. Взаимодействуя с войсками 50-й армии, 146-я авиационная дивизия в двадцатых числах октября прикрывала тульское направление. По состоянию на 30.11.41 г. дивизия имела 5 истребителей, 28 бомбардировщиков и 8 штурмовиков.

В начале 1942 г. в дивизии было 24 самолёта: 6 средних бомбардировщиков, 5 штурмовиков, 7 истребителей и 6 пикирующих бомбардировщиков.

Переформирование 
29 января 1942 года дивизия преобразована в ВВС 49-й армии. К этому моменту в частях дивизии оставалось 10-12 исправных самолётов.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 12 ноября 1941 года по 29 января 1942 года, всего — 78 дней

Участие в сражениях и битвах 
 Битва за Москву:
 Клинско-Солнечногорская оборонительная операция — с 15 ноября 1941 года по 5 декабря 1941 года.
 Клинско-Солнечногорская наступательная операция — с 6 декабря 1941 года по 25 декабря 1941 года.

Базирование 
Базировалась в районе Серпухова. 27 ноября 1941 г. дивизия перебазировалась на полевые площадки под Егорьевск. Отсюда дивизия продолжала наносить удары по мотомеханизированным частям противника вблизи Михайлова, на западной части Рязанской области, а также по скоплениям вражеских войск и техники на дорогах в районе Балабаново на севере Калужской области, Мордвес и Венев в северо-восточной части Тульской области.

Наименование дивизии 
 15-я смешанная авиационная дивизия по 02.10.1941 г.
 6-я резервная авиационная группа с 02.10.1941 по 12.11.1941
 146-я авиационная дивизия с 12.11.1941 по 29.01.1942 г.
 ВВС 49-й армии с 29.01.1942 г. по 10.05.1942 г.
 204-я смешанная авиационная дивизия с 10.05.1942 по 24.05.1942 г.
 232-я штурмовая авиационная дивизия с 24.05.1942 по 03.09.1943 г.
 7-я гвардейская штурмовая Дебреценская Краснознамённая авиационная дивизия с 03.09.1943 г. (преобразована Приказом НКО СССР № 265 от 03.09.43 г.)
 135-я гвардейская штурмовая Дебреценская Краснознамённая авиационная дивизия с 10.01.1949 г.
 135-я гвардейская Дебреценская Краснознамённая авиационная дивизия истребителей-бомбардировщиков — 11 апреля 1956 года. Дивизия расформирована в 1960 году.

Состав 
 1-й скоростной бомбардировочный авиационный полк (1-й ночной бомбардировочный авиационный полк
 22-й гвардейский ночной бомбардировочный Красноярский ордена Суворова авиационный полк) с 28.11.41 по 09.01.42. С 07.01.42 г. Прекратил боевую работу. Передан в непосредственное подчинение ВВС Западного фронта;
 20-й истребительный авиационный полк (17-й смешанной авиационной дивизии) (139-й гвардейский истребительный Смоленский Краснознамённый ордена Кутузова авиационный полк) с 12.11.41 по 29.01.42;
 130-й бомбардировочный Гомельский авиационный полк (122-й гвардейский бомбардировочный Гомельский Краснознамённый ордена Суворова авиационный полк) с 12.11.41 по 29.01.42;
 232-й бомбардировочный авиационный полк (232-й штурмовой авиационный полк) с 12.11.41 по 29.01.42;
 602-й бомбардировочный авиационный полк с 12.11.41 по 29.01.42;
 611-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк (611-й штурмовой авиационный полк) с 12.11.1941 — 29.12.1941;
 700-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк (24-й гвардейский ночной бомбардировочный Юхновский ордена Кутузова авиационный полк) 29.12.41 — 29.01.42 (взамен 611-го нлбап).

Подчинение

Командиры дивизии 
 полковник Леонид Григорьевич Кулдин. Родился в 1908 году. Окончил Борисоглебскую школу лётчиков в 1929 году по линии «Истребители». Будучи командиром 146-й авиационной дивизией погиб весной 1942 года в воздушном бою.

Начальник штаба 
 Дземешкевич Адам Станиславович

Примечания

Литература 
 Великая Отечественная война 1941—1945 г.г.: Действующая армия. — Жуковский; М.: Кучково поле; Animi Fortitudo, 2005.
 Фёдоров А. Г. Авиация в битве под Москвой. — М.: Наука, 1975.
 Хазанов Д. Б. Неизвестная битва в небе Москвы 1941—1942 гг. Контрнаступление. — М.: Издательский Дом «Техника-молодежи», 2001.
 Небо без границ: очерки, воспоминания / ред. Н. И. Дроздов, сост. Л. И. Горбунова, сост. Е. В. Кутаков, сост. Н. Ф. Шкарев. — Красноярск: Русская энциклопедия, 1995.
 Дубровин Л. А. Пикировщики. — М.: Воениздат, 1986. — 185 с., 10 л. ил. — (Военные мемуары).

Ссылки 
 Перечень No.6 кавалерийских, танковых, воздушно-десантных дивизий и управлений артиллерийских, зенитно-артиллерийских, миномётных, авиационных и истребительных дивизий, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Авиаторы Второй мировой. Справочник
 Список авиационных дивизий военно-воздушных сил Красной Армии, Военно-морского флота, войск противовоздушной обороны страны и Гражданского воздушного флота Советского Союза, принимавших участие в боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны и (или) Советско-японской войны.

Смешанные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Участники битвы за Москву